Pinheiro kan syfta på:

 Pinheiro, en barrträdsart

Geografi

Brasilien 

 Pinheiro (ort), Maranhão, 
 Pinheiral (ort), Rio de Janeiro, 
 Pinheiro (kommun), Maranhão,

Se även 
 Pinheiros

Robotskapade Brasilienförgreningar